Gora Aramusidik är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Aramusidik är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Aramusidik är varierad, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Hadis Lerr,  meter över havet,  kilometer nordost om Gora Aramusidik. Runt Gora Aramusidik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer sydväst om Gora Aramusidik.

Trakten runt Gora Aramusidik består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre